Az 1971-es magyar női kosárlabda-bajnokság a harmincötödik magyar női kosárlabda-bajnokság volt. Tizennégy csapat indult el, a csapatok két kört játszottak.

A Bp. Vörös Meteor és a VM Egyetértés egyesült VM Egyetértés néven.

A Bp. Helyiipari SC új neve Főkert HSC lett.

Tabella 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem V: Vereség K+: Dobott kosár K-: Kapott kosár P: Pont

Források 
 A magyar sport évkönyve 1972

Női kosárlabda-bajnokság évei
Magyarno~ikosarlabdabajnoksag